Тромбетта () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Тромбетта, Луиджи (1820—1900) — итальянский куриальный кардинал.
 Тромбетта, Маурицио (род. 1962) — итальянский футболист.